Christoffer Norgren, född 2 juli 1974 i Nordmaling, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare som tidigare har spelat för bland annat spelat för Linköpings HC och Skellefteå AIK. Från säsongen 2010/2011 tills 2013/2014 spelade Christoffer Norgren i Örebro HK.

Biografi
Norgren är en defensiv och fysiskt spelande back som spelat fem säsonger för Linköpings HC i elitserien. Andra klubbar som han representerat är bland annat IF Björklöven, Mora IK , Tegs SK samt EHC Straubing i den tyska högstaligan. Han har också spelat i Bakersfield Condors i West Coast Hockey League WCHL DEL.

Säsongen 2007/2008 spelade Norgren åter i elitserien för Skellefteå AIK, och var från säsongen 2008/2009 lagkapten i Skellefteå AIK. Inför säsongen 2010/2011 gick han över till Örebro HK, där han blev assisterande lagkapten från säsongen 2012/2013..

Referenser

 Norgren lägger av

Födda 1974
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Linköping HC
Spelare i Skellefteå AIK
Män
Levande personer
Spelare i IF Björklöven
Mora IK
Spelare i Örebro IK
Spelare i Örebro HK
Personer från Nordmaling